Onești ist der Name mehrerer Ortschaften 
 in Rumänien:
 Onești, Stadt im Kreis Bacău
 Onești (Iași), Dorf im Kreis Iași

 in der Republik Moldau:
 Onești (Hîncești), Gemeinde im Rajon Hîncești
 Onești (Strășeni), Gemeinde im Rajon Strășeni
 Onești (Edineț), Dorf im Rajon Edineț

Siehe auch:
 Onesti